Bilder aus Deutschland steht für:
 Bilder aus Deutschland (Briefmarkenserie), deutsche Briefmarkenserie
 Bilder aus Deutschland (3sat), Fernsehmagazin auf 3sat